

Sigle 
 Grand Central Dispatch – tecnologia informatica di calcolo parallelo multithreading dinamico per multitasking su qualunque numero di core/processori, sviluppato da Apple
 Greatest Common Divisor – massimo comun divisore

Codici 
 gcd – codice ISO 639-3 della lingua ganggalida